Боэм — фамилия. Известные носители:

 Боэм, Барри (1935—2022) — американский инженер-программист, профессор информатики, промышленных и инженерных систем; профессор инженерии программного обеспечения, известен значительным вкладом в области разработки программного обеспечения.
 Боэм, Дэвид  (1893—1962) — американский писатель, драматург и сценарист.
 Боэм, Никола (род. 1989) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.